El término Bira puede referirse a:

 La Bizkaiko Bira, carrera ciclista en Vizcaya, España.
 Bira, ciudad del Óblast Autónomo Hebreo, en Rusia.
 Río Bira, río en el Óblast Autónomo Hebreo, en Rusia.